Transformation – album dell'Alex Skolnick Trio del 2004
 Transformation – album di Tal Wilkenfeld del 2007

Pagine correlate 
 Trasformazione